Xiling är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 86 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou.

Runt Xiling är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gufeng,  km nordväst om Xiling. I omgivningarna runt Xiling växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina